Отеро може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Отеро (окръг, Колорадо)
 Отеро (окръг, Ню Мексико)